Росаріо — місто в Аргентині, у провінції Санта-Фе.
 Росаріо (річка) — річка в Уругваї.
 Росаріо (Сіналоа) — місто і муніципалітет у Мексиці.
 Росаріо (Уругвай) — місто в Уругваї, в департаменті Колонія.
 Росаріо Сентраль — аргентинський футбольний клуб.
 Росаріо (регбійний клуб) — аргентинський спортивний клуб із однойменного міста.
 Вільялуенга-дель-Росаріо — муніципалітет в Іспанії, в автономній провінції Андалусія.
 Вільянуева-дель-Росаріо — муніципалітет в Іспанії, в автономній провінції Андалусія.
 Ель-Росаріо (Іспанія) — муніципалітет в Іспанії, в автономній провінції Канарські острови.
 Пуерто-дель-Росаріо — муніципалітет в Іспанії, в автономній провінції Канарські острови.

Персоналії 

 Ракель дель Росаріо (*1982) — іспанська співачка.
 Росаріо Лукетті (*1984) — аргентинська хокеїстка на траві.
 Росаріо Герріотт (*1989) — ямайський футболіст, захисник.
 Росаріо Флорес (*1963) — іспанська співачка.
 Росаріо Кастельянос (1925—1974) — мексиканська поетеса.

Див. також 
 Міст Росаріо-Вікторія — вантовий міст між містами Росаріо та Вікторія.
 Операція «Росаріо» — операція аргентинських збройних сил по захопленню Фолклендських островів у 1982 році.
 Архієпархія Росаріо — католицька єпархія в Аргентині.
 14812 Росаріо — астероїд головного поясу.

Багатозначні терміни